Příjmení Witkowski nosí více významných osobností:

 Andrzej Witkowski (* 1979) – polský sportovní šermíř
 Michał Witkowski (* 1975) – polský spisovatel, novinář a literární kritik
 Tomasz Witkowski (* 1963) – polský psycholog, skeptik a vědecký spisovatel